1. B hrvatska odbojkaška liga je predstavljala drugi stupanj odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2004./05.  
Sudjelovalo je 10 klubova, a prvak je bio "Grobničan" iz Čavala.

Ljestvica

Unutarnje poveznice 
 1. A liga 2004./05.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez

Izvori 
 
 ok-grobnican.hr, 1B liga - 2004./05., pristupljeno 6. siječnja 2021. 
 ok-grobnican.hr, 1B liga - 2004./05., wayback arhiva 
  

 

2004-05